Jordin Kudluk Tootoo (en ) né le 2 février 1983 à Churchill au Manitoba (Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 
Le nom Kudluk (prononciation kalluk) signifie tonnerre.
Sa mère, Rose Tootoo a des origines canadiennes et ukrainiennes, alors que son père, Barney, est un Inuit du Nunavut. Il est également le neveu de George Hickes, le président de l'Assemblée législative du Manitoba, et le cousin de Hunter Tootoo membre de l'Assemblée législative du Nunavut.
Bien qu'il soit né au Manitoba, Tootoo a grandi à Rankin Inlet au Nunavut, où il a appris à patiner et à jouer au hockey sur glace avec son père Barney.
En grandissant au Nunavut, Jordin Tootoo a pu apprendre le mode de vie traditionnel des Inuits, comme la chasse et le nomadisme.
Il est le premier Inuit à évoluer au sein de la Ligue nationale de hockey, ce qui en fait un modèle pour toute la jeunesse du Nunavut.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000||Wheat Kings de Brandon ||LHOu||45||6||	10||16||214|| - || - || - || - || -
|-
|2000-2001||Wheat Kings de Brandon||LHOu ||60||20||28||48||172 ||6||2||4||6||18
|-
|2001-2002||Wheat Kings de Brandon||LHOu ||64||32||39||71||272 ||16||4||3||7||58
|-
|2002-2003||Wheat Kings de Brandon||LHOu ||51||35||39||74||216 ||17||6||3||9||49
|-
|2003-2004||Predators de Nashville ||LNH||70||4||4||8||137 ||5||0||0||0||4
|-
|2004-2005||Admirals de Milwaukee||LAH||59||10||12||22||266||6||0||0||0||41
|-
|2005-2006||Predators de Nashville||LNH||34||4||6||10||55||3||0||0||0||0
|-
|2005-2006||Admirals de Milwaukee||LAH||41||13||14||27||133 ||15||9||2||11||35
|-
|2006-2007||Predators de Nashville||LNH||65 ||3||6||9||116 ||4||0||1||1||21
|-
|2007-2008||Predators de Nashville ||LNH||63||11||7||18||100|| 6 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
|2008-2009||Predators de Nashville ||LNH||72||4||12||16||124|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010||Predators de Nashville ||LNH||51|| 6|| 10|| 16|| 40|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2010-2011||Predators de Nashville ||LNH|| 54|| 8|| 10|| 18|| 61|| 12|| 1|| 5|| 6|| 28
|-
|2011-2012||Predators de Nashville ||LNH|| 77|| 6|| 24|| 30|| 92|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2012-2013 || Red Wings de Détroit ||LNH || 42 || 3 || 5 || 8 || 78 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2013-2014 || Red Wings de Détroit || LNH || 11 || 0 || 1 || 1 || 5 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 51 || 6 || 12 || 18 || 104 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2014-2015 || Devils du New Jersey || LNH || 68 || 10 || 5 || 15 || 72 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Devils du New Jersey || LNH || 66 || 4 || 5 || 9 || 102 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Blackhawks de Chicago || LNH || 50 || 2 || 1 || 3 || 28 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

| 220 || 93 || 116 || 209 || 874 || 39 || 12 || 10 || 22 || 125

| 723 || 65 || 96 || 161 || 1010 || 42 || 3 || 7 || 10 || 65

Au niveau international 

|-
| 2003 || align=left| Canada U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 2 || 1 || 3 || 4 || align="left"| Médaille d'argent

Parenté dans le sport 

 Frère du joueur Terence Tootoo.

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 
  Article sur Jordin Tootoo sur usatoday.com

Naissance en février 1983
Naissance dans la région du Nord (Manitoba)
Personnalité canadienne née d'un parent inuit
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Inuit au Manitoba
Personnalité nunavoise
Joueur des Red Wings de Détroit
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Blackhawks de Chicago